Hercules Capol ist der Name folgender Personen:

* Hercules Capol (Politiker) (1598–1653), Schweizer Politiker
 Hercules Capol (Mediziner) (1642–1706), Schweizer Arzt, Landammann, Militär, auch als Söldner in fremden Diensten